Калау́шин — фамилия. Известные носители:

 Калаушин, Борис Матвеевич (1929—1999) — советский и российский художник.
 Калаушин, Матвей Матвеевич (1904—1968) — советский литературовед, музейный работник.